Le ministère fédéral des Travaux publics et de la Technologie (, BMBT) est le département ministériel chargé de l'aménagement du territoire, des travaux publics, des bâtiments publics et des voies navigables en Autriche.

Il existe entre  et .

Fonctions

Compétences

Organisation

Histoire 
Il est créé en  par démembrement du ministère fédéral du Commerce et de la Reconstruction (BMHW). Il disparaît en , lorsqu'il est absorbé par le ministère fédérale des Affaires économiques (BMWA).

Titulaires

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Politique en Autriche
 Gouvernement fédéral (Autriche)

Travaux publics
Autriche